Weeks steht für:
 Weeks (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Weeks ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Weeks (Alabama)
 Weeks (Arkansas)
 Weeks (Louisiana)
 Weeks (Oklahoma)
 Weeks (South Carolina)
 Weeks Mills (Maine)

geografischer Objekte:
 Weeks Stack, Brandungspfeiler der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Mount Weeks, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Weekes